El ministro de Relaciones Exteriores de la República de China es miembro del Gobierno de la República de China.

Referencias 

Asuntos Exteriores
Taiwan